

Anno 
 1111 – (MCXI in numeri romani) è un anno dell'XII secolo
 1111 a.C.

Matematica 
 1111 – numero naturale

Astronomia 
 1111 Reinmuthia – asteroide della fascia principale del sistema solare